Bautte peut désigner :

Nom commun 

 pluriel de bautta en italien. Masque vénitien qui offre un espace pour boire et de manger.

Bautte (patronyme) 

 Jean-François Bautte (Genève 1772 - Genève1837), horloger-bijoutier suisse;
 Augusta Bautte de Fauveau (Florence 1847 - Genève 1938), Professeur de musique et de diction, auteure d'études sur des sujets religieux et d'une histoire de Genève (fin )
 A. Bautte (18??-19??), chef cuisinier écrivain.

Toponyme 

 La rue Bautte est une rue de Genève.

Notes et références